Чемпионат Румынии по футболу 1959/1960 — 43-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Официальный сайт лиги 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1959/1960
Румыния
Румыния
Спорт в Румынии в 1959 году
Спорт в Румынии в 1960 году